

Kozlovski (en ), est un patronyme et toponyme d'origine slave. Ce nom existe sous plusieurs formes et peut être décliné Kozlovski (masculin), Kozlovskaïa (en  au féminin), ou Kozlovskoïe (neutre). Kozlovsky en est la transcription anglophone ou française, et Kozłowski ou Kozlowski en sont la forme polonaise du nom .

Patronyme

Fiodor Kozlovski (mort en 1770), écrivain russe
Mikhail Kozlovsky (1753–1802), sculpteur russe
Ossip Kozlovski (1757–1831), compositeur russe
Mikhaïl Timofeevitch Kozlovski (1774-1853), général russe
Piotr Kozlovski (1783–1840), diplomate et homme de lettres russe
Ivan Kozlovski (1900–1993), chanteur d'opéra russo-ukrainien
Inesa Kozlovskaya (1927-2020), psychologue russe
Valentina Kozlovskaïa (1938-), joueuse d'échecs russe
Evgueni Kozlovski (né en 1946), journaliste russe
Piotr Kozlovsky (né en 1964), dernier descendant mâle de la branche aînée au .
Danila Kozlovski (né en 1985), acteur russe de théâtre et de cinéma

Toponyme

Raïon Kozlovski, raïon de Tchouvachie (chef lieu : Kozlovka)  en Russie
Kozlovski, une localité de l'oblast de Voronej en Russie
Kozlovskaïa, une localité de l'oblast d'Arkhangelsk en Russie

Autres
(4944) Kozlovskij, un astéroïde nommé en l'honneur d'Ivan Kozlovski

Voir aussi

Patronyme russe